Pablo Gómez puede referirse a:

 Pablo Gómez Álvarez (1946-), político mexicano;
 Pablo Gómez Barrios (1951-), periodista colombiano;
 Pablo Gómez Ortiz de Guzmán (1970-), futbolista español;
 Pablo Gómez (yudoca), yudoca argentino;
 Pablo Hernán Gómez (1977-2001), futbolista argentino.